Яя́ Саного́ (; ) — французский футболист, нападающий клуба «Урарту».

Биография 
Саного родился в департаменте Эссонна в семье выходцев из Кот-д’Ивуара и Мали.

В 13 лет Саного попал в академию «Осера», а после прохождения всех её уровней и возрастных категорий подписал с клубом профессиональный контракт. В основном составе бургундцев Яя дебютировал 26 января 2010 года, за день до своего семнадцатого дня рождения, в матче Кубка Франции против «Седана», выйдя на замену на 108 минуте. 6 ноября 2011 года он забил свой первый гол в карьере, поразив ворота «Тулузы» в победном для «Осера» матче со счетом 2:0. В феврале 2013 года Саного установил личный рекорд по результативности: 1 февраля Яя сделал первый в своей карьере покер, забив 4 мяча в ворота «Лаваля», а через неделю он отличился хет-триком, внеся свой вклад в домашнюю победу над «Туром» со счетом 3:2, таким образом забив 7 голов в 2 матчах.

1 июля 2013 года официальный сайт «Арсенала» объявил о переходе Саного в лондонский клуб. После завершения контракта Яя с «Осером» выбирал между «Лиллем» и «Арсеналом», но после личной беседы с Арсеном Венгером склонился в сторону последних.

17 июля 2015 года Саного перешёл на правах аренды в амстердамский «Аякс». Дебют нападающего состоялся 29 июля в матче Лиги чемпионов против венского «Рапида».

7 июля 2017 года стал игроком «Тулузы». 24-летний футболист подписал с французским клубом контракт сроком до июня 2020 года. 

25 февраля 2021 года перешёл в клуб «Хаддерсфилд».

Статистика

Достижения 
«Арсенал»

 Обладатель Кубка Англии: 2013/14
 Обладатель Суперкубка Англии: 2014

Сборная Франции (до 20 лет)

 Чемпион мира: 2013

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Чемпионы мира по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Осер»
Игроки ФК «Арсенал» Лондон
Игроки ФК «Кристал Пэлас»
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Йонг Аякс»
Игроки ФК «Чарльтон Атлетик»
Игроки ФК «Тулуза»
Игроки ФК «Хаддерсфилд Таун»